

Personnes 
Pour les noms de saints des différentes Églises chrétiennes, voir .

Prénom

Patronyme 

 Michel Saint-Jean (?-), distributeur et producteur français ;
 Pierre-Roland Saint-Jean (1971-), joueur et entraîneur de football haïtien.

Fêtes 
 La Fête de la Saint-Jean (nom usuel de la fête catholique de Saint Jean-Baptiste) est une fête associée aux anciens rites païens de l'été. Elle est célébrée le 24 juin. 
 La Saint Jean est fêtée le  (Saint Jean l'Apôtre).
 Foire de la Saint-Jean, fête foraine dans la ville d'Amiens.
 Foire Saint-Jean, fête foraine dans la ville de Strasbourg.

Lieux

Allemagne 
 Saint-Jean, un quartier de la ville allemande de Sarrebruck

Belgique 
 Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Molenbeek-Saint-Jean
 Saint-Jean-in-Eremo
 Saint-Jean-Geest
 Saint-Jean, en néerlandais Sint-Jan, dans la commune d'Ypres.

Burkina Faso 
 Saint-Jean, la commune du département de No

Canada

Québec 
 Lac-Saint-Jean-Est, municipalité régionale de comté ;
 L'Anse-Saint-Jean, municipalité du Fjord-du-Saguenay ;
 Rivière-Saint-Jean, municipalité de Minganie ;
 Rivière-Saint-Jean, territoire non organisé dans La Côte-de-Gaspé ;
 Saint-Jean-de-Brébeuf, municipalité des Appalaches ;
 Saint-Jean-de-Cherbourg, municipalité de Matane ;
 Saint-Jean-de-Dieu, municipalité des Basques ;
 Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, municipalité de L'Île-d'Orléans ;
 Saint-Jean-de-la-Lande, municipalité du Témiscouata ;
 Saint-Jean-de-Matha, municipalité de la Matawinie ;
 Saint-Jean-Port-Joli, municipalité de L'Islet ;
 Saint-Jean-sur-Richelieu, ville du Haut-Richelieu ;
 Le comté de Saint-Jean, ancien comté municipal du Québec ;
 Saint-Jean, circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Saint-Jean, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
 Saint-Jean, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1896) ;
 Saint-Jean, circonscription provinciale de Montérégie ;
 Saint-Jean—Iberville, ancienne circonscription fédérale du Québec (1896-1935) ;
 Saint-Jean—Iberville—Napierville, ancienne circonscription fédérale du Québec (1935-1968) ;
 Zec de l'Anse-Saint-Jean, zone d'exploitation contrôlée, située dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay ;
 Zec de la Rivière-Saint-Jean-du-Saguenay, zone d'exploitation contrôlée dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay.

Reste du Canada 
 Saint-Jean ou Saint John, ville du Nouveau-Brunswick
 Comté de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick
 Saint-Jean ou St. John's, capitale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador
 Île Saint-Jean, ancien nom de l'Île-du-Prince-Édouard

États-Unis 
 L'île de Saint-Jean aux îles Vierges américaines

France

Communes et anciennes communes françaises 
 Saint-Jean, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Jean, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégré à Beaumont-de-Lomagne
 Saint-Jean, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Paul-d'Espis
 Saint-Jean, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Chaumont

Quartiers de villes françaises 
 Saint-Jean, quartier de la ville d'Ajaccio
 Saint-Jean, quartier de la ville d'Avignon (Vaucluse)
 Saint-Jean, quartier de la ville de Besançon
 Saint-Jean, quartier au Sud de Bordeaux
 Saint-Jean, quartier de la ville de Caen
 Saint-Jean, quartier d'époque Renaissance de la ville de Lyon
 Saint-Jean, quartier de la ville de Perpignan 
 Saint-Jean, quartier de Villeurbanne
 Plateau Saint-Jean, Prés Saint-Jean, Saint-Jean des Vignes, Saint-Jean des Jardins : quartiers de Chalon-sur-Saône

Saint-Jean-... 
 Saint-Jean-aux-Amognes, commune française de Nièvre
 Saint-Jean-aux-Bois, commune française des Ardennes
 Saint-Jean-aux-Bois, commune française de l'Oise
 Saint-Jean-Bonnefonds, commune française de la Loire
 Saint-Jean-Brévelay, commune française du Morbihan
 Saint-Jean-Cap-Ferrat, commune française des Alpes-Maritimes
 Saint-Jean-Chambre, commune française de l'Ardèche
 Saint-Jean-d'Aigues-Vives, commune française de l'Ariège
 Saint-Jean-d'Alcapiès, commune française de l'Aveyron
 Saint-Jean-d'Angély, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Jean-d'Angle, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Jean-d'Ardières, commune française du Rhône
 Saint-Jean-d'Arves, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-d'Arvey, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-d'Assé, commune française de la Sarthe
 Saint-Jean-d'Ataux, commune française de la Dordogne
 Saint-Jean-d'Aubrigoux, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Jean-d'Aulps, commune française de la Haute-Savoie
 Saint-Jean-d'Avelanne, commune française de l'Isère
 Saint-Jean-de-Barrou, commune française de l'Aude
 Saint-Jean-de-Bassel, commune française de la Moselle
 Saint-Jean-de-Beauregard, commune française de l'Essonne
 Saint-Jean-de-Belleville, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-de-Beugné, commune française de la Vendée
 Saint-Jean-de-Blaignac, commune française de la Gironde
 Saint-Jean-de-Bœuf, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Jean-de-Boiseau, commune française de la Loire-Atlantique
 Saint-Jean-de-Bonneval, commune française de l'Aube
 Saint-Jean-de-Bournay, commune française de l'Isère
 Saint-Jean-de-Braye, commune française du Loiret
 Saint-Jean-de-Buèges, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-Ceyrargues, commune française du Gard
 Saint-Jean-de-Chevelu, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-de-Côle, commune française de la Dordogne
 Saint-Jean-de-Cornies, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-Couz, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-de-Crieulon, commune française du Gard
 Saint-Jean-de-Cuculles, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-Daye, commune française de la Manche
 Saint-Jean-de-Duras, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Jean-de-Folleville, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Jean-de-Fos, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-Gonville, commune française de l'Ain
 Saint-Jean-de-la-Blaquière, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-la-Croix, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Jean-de-la-Forêt, commune française de l'Orne
 Saint-Jean-de-la-Haize, commune française de la Manche
 Saint-Jean-de-la-Léqueraye, commune française de l'Eure
 Saint-Jean-de-la-Motte, commune française de la Sarthe
 Saint-Jean-de-la-Neuville, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Jean-de-la-Porte, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-de-la-Rivière, commune française de la Manche
 Saint-Jean-de-la-Ruelle, commune française du Loiret
 Saint-Jean-de-Laur, commune française du Lot
 Saint-Jean-de-Lier, commune française des Landes
 Saint-Jean-de-Linières, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Jean-de-Liversay, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Jean-de-Livet, commune française du Calvados
 Saint-Jean-Delnous, commune française de l'Aveyron
 Saint-Jean-de-Losne, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Jean-de-Luz, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Jean-de-Marcel, commune française du Tarn
 Saint-Jean-de-Marsacq, commune française des Landes
 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, commune française du Gard
 Saint-Jean-de-Maurienne, commune française de la Savoie
 Saint-Jean-de-Minervois, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-Moirans, commune française de l'Isère
 Saint-Jean-de-Monts, commune française de la Vendée
 Saint-Jean-de-Muzols, commune française de l'Ardèche
 Saint-Jean-de-Nay, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Jean-de-Niost, commune française de l'Ain
 Saint-Jean-de-Paracol, commune française de l'Aude
 Saint-Jean-de-Rebervilliers, commune française d'Eure-et-Loir
 Saint-Jean-de-Rives, commune française du Tarn
 Saint-Jean-de-Sauves, commune française de la Vienne
 Saint-Jean-de-Savigny, commune française de la Manche
 Saint-Jean-des-Baisants, commune française de la Manche
 Saint-Jean-des-Champs, commune française de la Manche
 Saint-Jean-des-Échelles, commune française de la Sarthe
 Saint-Jean-de-Serres, commune française du Gard
 Saint-Jean-des-Essartiers, commune française du Calvados
 Saint-Jean-de-Sixt, commune française de la Haute-Savoie
 Saint-Jean-des-Mauvrets, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Jean-des-Ollières, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-de-Soudain, commune française de l'Isère
 Saint-Jean-d'Estissac, commune française de la Dordogne
 Saint-Jean-des-Vignes, commune française du Rhône
 Saint-Jean-de-Tholome, commune française de la Haute-Savoie
 Saint-Jean-de-Thouars, commune française des Deux-Sèvres
 Saint-Jean-de-Thurac, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Jean-de-Thurigneux, commune française de l'Ain
 Saint-Jean-de-Touslas, commune française du Rhône
 Saint-Jean-d'Étreux, commune française du Jura
 Saint-Jean-de-Trézy, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Jean-de-Valériscle, commune française du Gard
 Saint-Jean-de-Vals, commune française du Tarn
 Saint-Jean-devant-Possesse, commune française de la Marne
 Saint-Jean-de-Vaulx, commune française de la Isère
 Saint-Jean-de-Vaux, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Jean-de-Védas, commune française de l'Hérault
 Saint-Jean-de-Verges, commune française de l'Ariège
 Saint-Jean-d'Eyraud, commune française de la Dordogne
 Saint-Jean-d'Hérans, commune française de l'Isère
 Saint-Jean-d'Heurs, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-d'Illac, commune française de la Gironde
 Saint-Jean-d'Ormont, commune française des Vosges
 Saint-Jean-du-Bois, commune française de la Sarthe
 Saint-Jean-du-Bouzet, commune française de Tarn-et-Garonne
 Saint-Jean-du-Bruel, commune française de l'Aveyron
 Saint-Jean-du-Cardonnay, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Jean-du-Castillonnais, commune française de l'Ariège
 Saint-Jean-du-Corail, commune française de la Manche
 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois, commune française de la Manche
 Saint-Jean-du-Doigt, commune française du Finistère
 Saint-Jean-du-Falga, commune française de l'Ariège
 Saint-Jean-du-Gard, commune française du Gard
 Saint-Jean-du-Pin, commune française du Gard
 Saint-Jean-du-Thenney, commune française de l'Eure
 Saint-Jean-en-Royans, commune française de la Drôme
 Saint-Jean-en-Val, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-et-Saint-Paul, commune française de l'Aveyron
 Saint-Jean-Froidmentel, commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Jean-Kerdaniel, commune française des Côtes-d'Armor
 Saint-Jean-Kourtzerode, commune française de la Moselle
 Saint-Jean-la-Bussière, commune française du Rhône
 Saint-Jean-Lachalm, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Jean-la-Fouillouse, commune française de la Lozère
 Saint-Jean-Lagineste, commune française du Lot
 Saint-Jean-la-Poterie, commune française du Morbihan
 Saint-Jean-Lasseille, commune française des Pyrénées-Orientales
 Saint-Jean-la-Vêtre, commune française de la Loire
 Saint-Jean-le-Blanc, commune française du Calvados
 Saint-Jean-le-Blanc, commune française du Loiret
 Saint-Jean-le-Centenier, commune française de l'Ardèche
 Saint-Jean-le-Comtal, commune française du Gers
 Saint-Jean-lès-Buzy, commune française de la Meuse
 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, commune française de Seine-et-Marne
 Saint-Jean-lès-Longuyon, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Jean-Lespinasse, commune française du Lot
 Saint-Jean-le-Thomas, commune française de la Manche
 Saint-Jean-le-Vieux, commune française de l'Ain
 Saint-Jean-le-Vieux, commune française de l'Isère
 Saint-Jean-le-Vieux, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Jean-Lherm, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Jean-Ligoure, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Jean-Mirabel, commune française du Lot
 Saint-Jean-Pied-de-Port, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Jean-Pierre-Fixte, commune française d'Eure-et-Loir
 Saint-Jean-Pla-de-Corts, commune française des Pyrénées-Orientales
 Saint-Jean-Poudge, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Jean-Poutge, commune française du Gers
 Saint-Jean-Rohrbach, commune française de la Moselle
 Saint-Jean-Roure, commune française de l'Ardèche
 Saint-Jean-Saint-Germain, commune française d'Indre-et-Loire
 Saint-Jean-Saint-Gervais, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, commune française de la Loire
 Saint-Jean-Saint-Nicolas, commune française des Hautes-Alpes
 Saint-Jean-Saverne, commune française du Bas-Rhin
 Saint-Jean-Soleymieux, commune française de la Loire
 Saint-Jean-sur-Couesnon, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Jean-sur-Erve, commune française de la Mayenne
 Saint-Jean-sur-Mayenne, commune française de la Mayenne
 Saint-Jean-sur-Moivre, commune française de la Marne
 Saint-Jean-sur-Reyssouze, commune française de l'Ain
 Saint-Jean-sur-Tourbe, commune française de la Marne
 Saint-Jean-sur-Veyle, commune française de l'Ain
 Saint-Jean-sur-Vilaine, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Jean-Trolimon, commune française du Finistère

Ancienne commune 
 Saint-Jean-des-Bois, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Tinchebray-Bocage
 Saint-Jean-du-Marché, ancienne commune française des Vosges, aujourd'hui intégrée à La Neuveville-devant-Lépanges

...-Saint-Jean 
 La Chapelle-Saint-Jean, commune française de la Dordogne
 Châtillon-Saint-Jean, commune française de la Drôme
 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, commune française de la Savoie
 Mondonville-Saint-Jean, commune française d'Eure-et-Loir
 Mont-Saint-Jean, commune française de l'Aisne
 Mont-Saint-Jean, commune française de la Côte-d'Or
 Mont-Saint-Jean, commune française de la Sarthe
 La Motte-Saint-Jean, commune française de Saône-et-Loire
 Moutiers-Saint-Jean, commune française de la Côte-d'Or
 Plessis-Saint-Jean, commune française de l'Yonne
 Rouvres-Saint-Jean, commune française du Loiret
 La Sauzière-Saint-Jean, commune française du Tarn
 Saint-Pierre-Saint-Jean, commune française de l'Ardèche

Italie 
 Gressoney-Saint-Jean, commune valdôtaine de langue walser.

Royaume-Uni 
 Saint-Jean, paroisse de Jersey

Suisse 
 Saint-Jean, quartier de la ville de Genève
 Saint-Jean, ancienne commune du canton du Valais et localité de la commune Anniviers
 Place Grand-Saint-Jean, à Lausanne

Lacs et rivières 
 Fleuve Saint-Jean, fleuve  du Nouveau-Brunswick (Canada) et du Maine (États-Unis) ;
 Lac Saint-Jean, lac du Québec (Canada) ;
 Rivière Saint-Jean (Gaspé) est une rivière de la Gaspésie, au Québec ;
 Rivière Saint-Jean (Kamouraska) est une rivière du Bas-Saint-Laurent, au Québec ;
 Rivière Saint-Jean (Minganie) est une rivière de la Côte-Nord, au Québec ;
 Rivière Saint-Jean (rivière Saguenay) est une rivière de la Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Ruisseau de Saint-Jean autre nom du Ruisseau de Sayrac sous-affluent du Tarn dans la Haute-Garonne
 Grande Rivière Saint-Jean, fleuve français de l'île de La Réunion ;
 Saint-Jean, un affluent de l'Adour ;
 Saint-Jean, une rivière des Ardennes, sous-affluent de la Meuse.

Architecture religieuse

Écoles 
 Campus de la faculté Saint-Jean (Canada)
 Institution Saint-Jean de Douai (France)

Imprimerie et typographie 
 Saint Jean Porte Latine était le patron des ouvriers typographes. Le saint-jean désignait l'ensemble du petit matériel personnel de chaque typographe : composteur, galée, visorium, typomètre, pinces, etc.

Articles connexes 
Les pages d'homonymie :
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France